Buiten Centrum (Almere)
Lijst van rijksmonumenten in Haarlem/Buiten Centrum